Болгарська хокейна ліга 2021—2022 — 70-й розіграш чемпіонату БХЛ. У сезоні 2021—22 брали участь п'ять клубів.

Учасники 
 СК «Ірбіс Скейт»
 НСА (Софія)
 «Славія» (Софія)
 ЦСКА (Софія)
 «Левські» (Софія)

Регулярний сезон

Плей-оф

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Сезон на eurohockey.com 
 Сезон на eliteprospects.com 

2021—2022
Болгарія
Болгарія
2021 у болгарському спорті
2022 у болгарському спорті‎